Zandvoort, een badplaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Zandvoort (Baarn), een wijk in de Nederlandse plaats Baarn
Zandvoort (Gelderland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Lingewaard
Zandvoort (Walcheren), een voormalige heerlijkheid in Zeeland
Zandvoort (waterschap), een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Groningen
Zandvoort (single), een single van Pasadena Dream Band uit 1986

 zie ook
Zandvoorde

Overige 
Circuit Park Zandvoort, een autocircuit in de Noord-Hollandse plaats Zandvoort
Park Zandvoort, een vakantiepark in de Noord-Hollandse plaats Zandvoort
Reinard Zandvoort, een Nederlandse hoogleraar
Station Zandvoort aan Zee, een spoorwegstation in de Noord-Hollandse plaats Zandvoort